Gavrilis ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anastasios Gavrilis (* 1952), griechischer Segler
 Marios Gavrilis (* 1985), griechisch-deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher